Wahlkreis Fulda steht für folgende Wahlkreise in Hessen:

 Wahlkreis Fulda I, Landtagswahlkreis
 Wahlkreis Fulda II, Landtagswahlkreis
 Bundestagswahlkreis Fulda, Bundestagswahlkreis